El término Somahoz puede hacer referencia a:

Geografía
 Somahoz, localidad en el municipio de Los Corrales de Buelna (Cantabria).
 Collado de Somahoz, paso de montaña en la Sierra de Híjar entre las comarcas de La Pernía (Palencia) y Campoo de Suso (Cantabria).